El término mercado medieval puede hacer referencia a:

 Mercado medieval, tipo de establecimiento de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna.
 Mercado medieval o feria renacentista, tipo de festival histórico al aire libre.
 Mercado medieval, nombre que se da en algunos lugares a los mercadillos o rastrillos.
 Mercado Medieval de Alcalá de Henares, mercado organizado durante la Semana Cervantina de Alcalá de Henares.